Lista das 505 comunas do departamento francês de Orne.

|}

(CUA) Communauté urbaine of Alençon, criada em 1996, also partly in the Sarthe département.
(CAF) Communauté d'agglomération of Pays de Flers, criada em 2000.

Orne